Detta är en lista över de 36 kommunerna i departementet Hauts-de-Seine i Frankrike.

(CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, skapad 2003, +p. Essonne.
(CAI) Communauté d'agglomération Arc de Seine, skapad 2003.
(CAB) Communauté d'agglomération du Val de Seine, skapad 2004.

Hauts-de-Seine
Kommuner Hauts-de-Seine